Once Upon a Time in the West ist
 ein Italowestern von Sergio Leone (1968), siehe Spiel mir das Lied vom Tod
 Ein Lied des zweiten Dire Straits Studioalbum Communiqué (1979). Eine Live Version ist enthalten auf dem ersten Live-Albums der Dire Straits (1984) siehe Alchemy: Dire Straits Live